Того року турнір проводився вперше.

Симона Халеп виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши володарку вайлд-кард Андреа Петкович з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери 
  Юлія Бейгельзимер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Nurnberger Versicherungscup, одиночний розряд
2013